Николас («Ник») Шульц (; род. , Брисбен, Австралия) — австралийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Достижения 

 2011
 1-й  Чемпион Океании — Индивидуальная гонка (юниоры)
 2-й Trofeo Emilio Paganessi (юниоры)
 2012
 3-й Чемпионат Австралии — Групповая гонка (юниоры)
 2014
 1-й — Этап 3 Boucle de l'Artois
 2-й Circuit des communes de la vallée du Bédat
 3-й Circuit boussaquin
 2015
 2-й Tour de Côte-d'Or
 5-й Чемпионат Австралии — Групповая гонка 
 7-й Тур Жиронды — Генеральная классификация
 2016
 1-й — Этап 7 Тур де л’Авенир
 2-й Тур Верхней Австрии
 1-й  — Молодёжная классификация
 7-й Ronde de l'Isard — Генеральная классификация
 10-й Тур Бретани — Генеральная классификация
 1-й — Этап 7
 10-й Ronde de l'Oise — Генеральная классификация
 2017
 6-й Классика Примавера
 7-й Тур Норвегии — Генеральная классификация
 2018
 3-й Гран-при Мигеля Индурайна
 7-й Классика Примавера
 2019
 2-й Херальд Сан Тур — Генеральная классификация
 1-й — Этап 4

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Шульц, Николас на FirstCycling
 
 
 
 Шульц, Николас Профиль на сайте 
 
 

Велогонщики Австралии